Senat von Dohnanyi bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Klaus von Dohnanyi:
Senat von Dohnanyi I: von 1981 bis 1983
Senat von Dohnanyi II: von 1983 bis 1987
Senat von Dohnanyi III: 1987
Senat von Dohnanyi IV: von 1987 bis 1988